Регистрационный номерной знак Албании  выполняется чёрными буквами на белом фоне. Повторяет вид итальянских номеров образца 1994 года.

Современные номерные знаки (с 2011 года)
Новый тип знаков, введенный с 16 февраля 2011 года, повторяет итальянские (образца 1994 года) и французские (образца 2009 года) знаки: синяя полоса с гербом Албании в белом цвете и буквами AL, далее номер в виде AA-999AA и еще одна синяя полоса с региональным кодом 1993 года (региональные коды временно не используются). Критике подверглись цвета на номере, так как они теперь не отвечают черно-красным цветам албанского флага.

Номерные знаки образца 1993-2011 годов

Первые  две буквы регистрационного номера автомобиля обозначали принадлежность к определенному региону:

Специальные номера 

Албания
Транспорт в Албании